Дрочилово — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 Дрочилово — до 1964 г. название деревни Гагарино в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 

 Дрочилово — до 1950-х г. название деревни Мозолёво-2  Бокситогорского района Ленинградской области.
 Дрочилово — до 1930-х г. название деревни Сталино в Калязинском районе Тверской области.